Luc Aerts (bankier), Belgisch bankier
Luc Aerts (politicus), Belgisch politicus